Borgsjö kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Borgsjö, Åsele kommun, by, Västerbottens län, 
 Borgsjö socken, Ånge kommun, Västernorrlands län, 
 Borgsjö församling, –2010
 Borgsjö-Haverö församling, 2010–
 Borgsjö kyrka
 Borgsjö landskommun, 1863–1971
 Borgsjö distrikt, 2016–
 Borgsjöbyn, småort och kyrkby i Borgsjö socken

Åland 

 Borgsjö, Åland,